Gugel bezeichnet:

 Gugel (Kleidung), eine mittelalterliche Kopfbekleidung
 Haus Gugel, ein historisches Wohnhaus von 1927 in Stuttgart
 Gugel (Freiburg), einen von Hans und Peter Gugel gegründeten Hersteller von Campingartikeln (Insolvenz 2007)
 Gugel (Berg), einen Berg im südlichen Schwarzwald und Standort des Gugelturms

Gugel ist der Name folgender Personen:
 eine Nürnberger Patrizierfamilie, Gugel von Brand und Diepoltsdorf

 Bastian Gugel (?–1514), deutscher Steinmetz und Anführer eines Bauernaufstands
 Carl Adolf Gugel (1820–1885), deutscher Maler
 Eugen Gugel (1832–1905), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Fabius von Gugel (1910–2000), deutscher Zeichner
 Günther Gugel (* 1949), deutscher Pädagoge und Sachbuchautor
 Helmut Gugel (1942–1972), österreichischer Altphilologe
 Hermann Gugel (1852–1935), württembergischer Oberamtmann und Regierungsrat
 Josef Gugel (1872–1951), Weingärtner und Gemeinderat
 Michael Gugel (* 1985), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger
 Rudolf Gugel (1908–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfram Freiherr von Gugel (1904–1970), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Gugl, google